Pedro Ferriz (a veces escrito Pedro Ferríz) puede referirse a:

 Pedro Ferriz (c. 1415-1478), obispo y cardenal español
 Pedro Ferriz Santa Cruz (1921-2013), locutor, presentador y periodista mexicano.
 Pedro Ferriz de Con (1950), presentador, periodista y empresario mexicano, hijo del anterior.